Ла Иглесија има више значења:

 Ла Иглесија (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Иглесија (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Иглесија (Саварипа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику